Elitserien 1987/1988 kan syfta på:

Elitserien i basket för herrar 1987/1988
Elitserien i basket för damer 1987/1988
Elitserien i bordtennis för herrar 1987/1988
Elitserien i bordtennis för damer 1987/1988
Elitserien i ishockey 1987/1988
Elit A i bandy 1987/1988
Elit B i bandy 1987/1988
Elitserien i volleyboll för herrar 1987/1988
Elitserien i volleyboll för damer 1987/1988